Бори́с Васи́льевич Мила́вин (28 июня 1936, с. Чемодановка, Куйбышевский край — 2 января 1998, г. Заречный, Пензенская область) — русский советский поэт.

Биография 
Родился в крестьянской семье. Учился в Пензенском техникуме железнодорожного транспорта, работал на стройках в г. Заречном.
Много лет трудился на инженерных должностях. В 1971 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Член Союза писателей России с 1995 года.

Творчество 
Первые стихи начал писать во время службы в армии. В 1957 году в журнале «Советский воин» опубликовал своё первое стихотворение, затем печатался в армейской прессе. Главная тема творчества — тема родной земли, взаимоотношение между людьми, состояние души человека.

Писал стихи о русской деревне, образы стихотворений Б. Милавина отличала пластичность. В своих работах поэт часто прибегал к белым стихам, иногда впадая в натурализм.

Стихи Б. Милавина на протяжении многих лет печатались в разных сборниках и изданиях: в газетах «Труд» и «Пензенская правда», в журнале «Волга».

Автор сборников стихов
 «Мосты» (1972),
 «Предчувствие» (1978),
 «Всё повторяется, не повторяясь» (1994),
 «Пора сенокоса» (1995),
 «Наедине с самим собою» (1998),
 «Истины» (2002)
 «Возвращение: Стихи разных лет» (2000),
 поэмы «Роды»
 «Я рождён на уборке сена…» (стихи)
 «Не легенда, не чудо-сказка…» (стихи)
 О вечности (стихи) и др.
Один из организаторов литературного объединения «Радуга» в г. Заречном.

Память 
 В 1998 года в г. Заречном учреждён ежегодный конкурс юных поэтов и прозаиков имени Бориса Милавина.
 В 2005 году на стене дома, где жил поэт, установлена мемориальная доска.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20100626025528/http://mk-penza.ru/article/liter/124

Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Члены Союза писателей России
Русские поэты